IR, Ir или ir может относиться к:
 Иридий, символ «Ir» — 77-й химический элемент
 .ir — национальный интернет-домен верхнего уровня для Ирана
 Иран, который имеет код страны IR

Организации 
 Indian Railways — государственная железнодорожная компания Индии
 Служба внутренних доходов () — федеральная организация США по сбору налогов
 International Rectifier — американский разработчик и производитель электронных компонентов
 Iran Air — иранская авиакомпания, код IR

Наука и техника 
 Инфракрасное излучение () — часть спектра электромагнитного излучения
 Ионизирующее излучение () — различные виды микрочастиц и физических полей, способные ионизировать вещество
 Процентная ставка () — процент ставки по кредиту
 Adobe ImageReady — растровый графический редактор, поставлявшийся вместе с Adobe Photoshop
 Информационный поиск () — процесс поиска неструктурированной документальной информации
 Международные отношения ()
 Связи с инвесторами ()
  (англ. Intermediate representation, IR) — это структура данных или код, используемый внутри компилятора или виртуальной машины для представления исходного кода.

См. также 
 Ир